De periode 2211 t/m 2220 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
9 totale
9 ringvormige
0 hybride
5 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen